IGF peut signifier :
  ;
 Internet Governance Forum (en français, Forum sur la gouvernance de l'Internet), un forum de dialogue sur la gouvernance d'Internet ;
 Impôt sur les grandes fortunes, un impôt français créé en 1982 ;
 , un évènement récompensant des développeurs de jeux vidéo indépendants ;
 Inoki Genome Federation, une fédération de catch au Japon ;
 International Golf Federation (en français, Fédération internationale de golf), une association gérant le golf au niveau mondial ;
 International Go Federation (en français, Fédération internationale de go), une association promouvant le jeu de go au niveau mondial ;
 IG Field, anciennement Investors Group Field, un stade de football canadien situé à Winnipeg.

Voir aussi 
 IGF-1 (où IGF signifie insulin-like growth factor), une hormone de croissance